Рико (Фредерико) Лебрен (; 1900,  — 1964, ) — американский  и  итальянского происхождения.

Жизнь и творчество 
В юности окончил Академию изящных искусств Неаполя, живопись изучал по работам старых мастеров в музеях. Особенное предпочтение выказывал итальянским и испанским художникам (Микеланджело, Гойя, а также Пикассо). В 1924 году художник эмигрировал в США, жил первоначально в Спрингфилде (штат Иллинойс), а на следующий год перебрался в Нью-Йорк, где работал в области художественной рекламы и иллюстрирования. С 1930 года выступал как свободный художник. В 1935 и 1936 годах получил поощрительные гранты от . В 1938 году, переехав в Южную Калифорнию, сотрудничал с киностудией Уолта Диснея, в частности работал над образом Бэмби для будущего фильма.

В 1942 году Р. Лебрен участвовал в выставке «Американцы 1942», организованной Музеем современного искусства, принимал участие также в групповых выставках музея Уитни и Метрополитен-музея в Нью-Йорке. С 1947 года преподавал в новом Институте искусств Джепсона в Лос-Анджелесе. В этот период, 1947—1950 годы, уделял много внимания абстрактной живописи. В 1954—1957 годах создал серию картин и гравюр, посвящённых Холокосту. В 1961 году иллюстрировал рисунками и графикой «Ад» Данте. Умер от рака.

Избранные награды 
 1-я премия «Абстрактного и сюрреалистического американского искусства» от Института искусств Чикаго, 1947.
 1-я премия «Художники Лос-Анджелеса» от Музея искусств Лос-Анджелеса, 1948.
 2-я премия «Американское искусство сегодня», Метрополитен музей, Нью-Йорк, 1950.
 Золотая медаль Пенсильванской Академии изящных искусств, 1953.

Литература 
 Kerstin Stremmel, «Realismus», Köln 2004.

Примечания

Ссылки 

Умершие от рака
Иммигрировавшие в США из Италии